Выборово — название населённых пунктов:

Россия 
 Выборово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Выборово — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.